Hans Stephan ist der Name folgender Personen:

* Hans Stephan (Polizist) (1902–1953), deutscher Polizist
 Hans Stephan (Architekt) (1902–1973), deutscher Architekt
 Hans Stephan (Politiker) (1906–1991), deutscher Politiker (SPD) und Funktionär
 Hans Stephan (Fußballspieler) (* 1925), Torhüter beim Bremer SV
 Hans-Georg Stephan (* 1950), deutscher Archäologe
 Hans-Ulrich Stephan (1931–2009), deutscher evangelischer Theologe